Another Life ist der Titel folgender Werke:

 Another Life (Roman), Roman von Yury Trifonov (1975)
 Another Life (Film), britischer Film von Philip Goodhew (2001)
 Another Life (Kurzfilm), Kurzfilm von Tracey D‘Arcy (2002)
 Another Life (Fernsehserie, 1981), US-amerikanische Fernsehserie (1981–1984)
 Another Life (Fernsehserie, 2019), US-amerikanische Fernsehserie (2019)

Siehe auch:

 In Another Life, Begriffsklärung